Die erste Bundesversammlung trat am 12. September 1949 im Bonner Bundeshaus zusammen und wählte erstmals den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Der FDP-Kandidat Theodor Heuss setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Kurt Schumacher (SPD) und Rudolf Amelunxen (Zentrum) durch.

Zusammensetzung 

Die Bundesversammlung setzte sich aus 820 Mitgliedern zusammen: aus den 410 Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie aus 410 Mitgliedern, die von den zwölf deutschen Landesparlamenten bestimmt worden waren. Die acht Berliner Bundestagsabgeordneten waren jedoch ebenso wie die acht von der Berliner Stadtverordnetenversammlung gewählten Mitglieder nicht stimmberechtigt.

Die Volksvertretungen der Länder wählten je folgende Anzahl von Mitgliedern der 1. Bundesversammlung:

Die Sitzverteilung nach Parteien sah wie folgt aus:

Berliner Mitglieder der Bundesversammlung stehen in Klammern.

Liste der Mitglieder 
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Länderparlamente ist der Name des Landes vermerkt.

Siehe auch 
 Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1949

Einzelnachweise

Weblinks 
 

01
Mitglieder Der 1. Bundesversammlung Deutschland
Mitglieder der 01 Bundesversammlung #Deutschland